2 miejscowości w Polsce: 
 Stobiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna 
 Stobiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska

Zobacz też: Stobiecin, Stobiecko Szlacheckie